South Branch (rivier in Newfoundland en Labrador) - rivier in Newfoundland en Labrador
 South Branch (dorp in Newfoundland en Labrador) - dorp in Newfoundland en Labrador aan bovenstaande rivier